Röttalbach ist ein Gewässername

 Röttalbach (Ahr), linker Zufluss der Ahr in Südtirol
 Röttalbach (Parseierbach), rechter Zufluss des Parseierbachs (zum Alperschonbach, zum Lech) vor Madau, Gemeinde Zams, Bezirk Landeck, Tirol